Булатець — річка в Україні, в межах Лубенського району Полтавської області. 

 Вищий Булатець — село в Україні, в Лубенському районі Полтавської області.
 Нижній Булатець — село в Україні, в Лубенському районі Полтавської області.